Северный стрейтс, нортерн-стрейтс (North Straits, Northern Straits Salish, Straits) — почти исчезнувший салишский язык, на котором говорят на юго-восточной вершине острова Ванкувер штата Британская Колумбия в Канаде, а также внутри к югу от островов Сан-Хуан (диалекты лумми и самиш) штата Вашингтон в США. Имеет несколько диалектов:
 Лумми (Xwlemiʼchosen, xʷləmiʔčósən [хулымиъчосын]) (†)
 Саанич (SENĆOŦEN, sənčáθən, sénəčqən [сынчасын])
 Самиш (Siʔneməš [сиънэмыш])
 Семиахму (Tah-tu-lo) (†)
 Цуке или суке (Tʼsou-ke, c̓awk) (†)
 Сонгис (Lək̓ʷəŋín̓əŋ или Lekwungen), три человека (2011)

В настоящее время почти весь народ говорит на английском языке.

Примечания

Ссылки 
 Северный стрейтс на Ethonologue
 An Outline of the Morphology and Phonology of Saanich, North Straits Salish
 Saanich, North Straits Salish Classified Word List

Языки Канады
Языки США
Салишские языки